Alisio o alisios pueden referirse a lo siguiente:

 Los vientos alisios.
 Alisio, un lugar de la antigua Élide mencionado por Homero.
 Alisio, en la mitología griega, uno de los pretendientes de Hipodamía.
 Alisios, una localidad del municipio de Santa Cruz de Tenerife.